Moʻunu steht für:
 Mounu Reef ()

Inseln in Tonga:
 Moʻunu (Vavaʻu)
 Moʻunu (Tongatapu)